

Anatomia
Muscolo pettinato – muscolo del cuore

Persone
Concetto Pettinato (1886-1975) – giornalista e scrittore italiano
Caroline Pettinato Killeen (1926) – attivista statunitense
Giovanni Pettinato (1934-2011) – storico e assiriologo italiano
Roberto Pettinato (1955) – musicista, giornalista e presentatore televisivo argentino
Rosario Pettinato (1938) – politico e dirigente sportivo italiano
Tuono Pettinato – fumettista e illustratore italiano
Paolo Pettinato (1976)– regista e storico italiano

Altro
Pettinato – relativo alla pettinatura